Michael Howard (1922–2019) angol hadtörténész
 Michael Howard (1928) olimpiai ezüstérmes angol vívó
 Michael Howard (1941) walesi politikus